

Geografia
 Port McNeill – comune (town) del Canada, nella Columbia Britannica, distretto regionale di Mount Waddington

Persone
 Allison McNeill (1959) – allenatrice di pallacanestro canadese
 Billy McNeill, propr. William McNeill (1940-2019) – allenatore di calcio e calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Bob McNeill. propr. Robert J. McNeill (1938) – ex cestista statunitense
 Donald McNeill (1918-1996) – tennista statunitense
 James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) – pittore statunitense
 John Robert McNeill - professore di Storia ambientale alla Georgetown University, scrittore saggista
 Larry McNeill (1951-2004) – cestista statunitense
 Lee McNeill (1964-2021) – velocista statunitense
 Robert "Robbie" Duncan McNeill (1964) – attore e regista statunitense
 Serayah McNeill, meglio nota come Serayah (1995) – attrice e cantante statunitense
 William Hardy McNeill (1917-2016) – storico e scrittore canadese

Pagine correlate
Neill

McNeil